Ruellan est un patronyme francophone qui peut faire référence à :

Personnalités 
 Alain Ruellan (1931-2012), pédologue français
 André Ruellan (1922-2016), écrivain de science-fiction et scénariste français
 Charles Ruellan (1876-1955), homme politique français et l'un des frères Ruellan
 Denis Ruellan (né en 1960), chercheur en communication français,
 Les frères Ruellan, fratrie française dont 6, sur 10 engagés, seront tués au combat lors de la Première Guerre mondiale
 Gilles de Ruellan (mort en 1627), aristocrate et homme politique français

Voir aussi